Kelly Curtis (skeletonracer), Amerikaans skeletonster
 Kelly Curtis (actrice), Amerikaans actrice